Sant Vicent Ferrer (València, 1350 - Gwened, Bretanya, 1419), sant d'origen valencià.
 Vicent Ferrer (Abat de Poblet) (València?,?- Poblet, Vimbodí, Conca de Barberà, 1411).
 Vicent Ferrer i Mayans (Formentera, 1967).
 Vicenç Ferrer i Moncho (1920 - 2009), jesuïta barceloní